Ichō ist der Familienname folgender Personen:

 Chiharu Ichō (* 1981), japanische Ringerin
 Kaori Ichō (* 1984), japanische Ringerin